Pemalang ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Tengah, im Zentrum der Insel Java. Mitte 2022 leben hier über anderthalb Millionen Menschen. Hauptstadt und Regierungssitz des Verwaltungsbezirks ist die Stadt Pemalang, etwa 120 westlich von der Provinzhauptstadt Semarang gelegen.

Geografie 
Der Regierungsbezirk erstreckt sich zwischen 109°17′30″ und 109°40′30″ ö. L. sowie zwischen 6°52′30″ und 7°20′11″ s. Br. Er grenzt im Osten an den Regierungsbezirk Pekalongan, im Süden an den Regierungsbezirk Purbalingga und im Westen an den Regierungsbezirk Tegal. Eine etwa 35 km lange Küstenlinie der Javasee bildet eine natürliche Grenze im Norden. Der nördliche Teil des Regierungsbezirk ist Flachland, während der südliche Teil gebirgig ist, mit dem Gipfel des Mount Slamet (an der Grenze zu Tegal und Purbalingga), dem höchsten Berg in Zentraljava. Der Kali Comal ist der größte Fluss, der in die Javasee mündet.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ unterteilt sich Pemalang in 14 Distrikte (Kecamatan), die aus 222 Dörfern bestehen (davon haben 11 als Kelurahan urbanen Charakter). Eine weitere Untergliederung erfolgt in 1.313 Rukun Warga (RW) und 6.349 Rukun Tetangga (RT)

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 lebten im Kabupaten Pemalang 1.471.489 Menschen, davon 725.228 Frauen (49,29 %) und 746.261 Männer. Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 1,12 Prozent. 70,22 % (1.033.341) gehörten 2020 zur erwerbsfähigen Bevölkerung; 23,33 % waren Kinder (bis 14 Jahre) und 6,45 % waren im Rentenalter (ab 65 Jahren).

Mitte 2022 bekannten sich 99,55 Prozent der Einwohner zum Islam, Christen waren mit 0,41 % (4.744 ev.-luth. / 1.579 röm.-kath.) vertreten. Jeweils 0,01 % waren Hindus und Buddhisten. Zur gleichen Zeit waren von der Gesamtbevölkerung 44,02 % ledig; 49,85 % verheiratet; 2,00 % geschieden und 4,13 % verwitwet.

Bevölkerungsentwicklung 

 Bevölkerungsentwicklung des Kabupaten Pemalang von 1971 bis 2020
 Ergebnisse der Volkszählungen Nr. 3 bis 8 – Sensus Penduduk (SP)
 Ergebnisse von drei intercensalen Bevölkerungsübersichten (1995, 2005, 2015) – Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Prmalang (indonesisch/englisch)
 Profil Kondisi Geografis Kabupaten Pekalongan (mit Karte) (indonesisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Tengah
Geographie (Java)